Тимофе́й Про́хоров:
 Прохоров, Тимофей Алексеевич (1889—1938) — начальник инспекции ГУШОСДОР НКВД СССР, майор госбезопасности.